Цагарейшвили:
 Цагарели (Цагарейшвили), Георгий Константинович (1893—1955) — грузинский советский поэт, писатель, кинодраматург, переводчик с грузинского.
 Рондели (Цагарейшвили), Давид Евгеньевич (1904—1976) — советский грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Цагарейшвили, Николай Александрович (род. 1933) — советский футболист.